

Musica 
 Puls – album dei Gyllene Tider del 1982
 Puls – album dei Port Noir del 2013

Televisione 
 Puls 4 – emittente televisiva privata austriaca generalista
 TV Puls – canale televisivo commerciale polacco

Altro 
 Puls – comune tedesco del circondario di Steinburg, regione dello Schleswig-Holstein
 Joe Puls – calciatore polacco, difensore